ВНД — аббревиатура:
 Внутренняя норма доходности ( — IRR) — процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю.
 Высшая нервная деятельность — нейрофизиологические процессы, проходящие в коре больших полушарий головного мозга и ближайшей к ней подкорке и обусловливающие осуществление психических функций.
 Валовой национальный доход — рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, а также доходы от других стран и уплаты другим странам части своих доходов.
 Внутренний нормативный документ — документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.
 Воздух низкого давления — используется на больших производствах и в некоторых видах производственной техники.